Bushy Park ist der Name folgender Parks:

In Großbritannien:
 Bushy Park
 Bushy Park (Dublin)

In Amerika:
 Bushy Park (Barbados)
 Bushy Park (Glenwood Maryland)

In Australien:
 Bushy Park (Tasmania)
 Bushy Park (Victoria)
 Bushy Park (Wetlands)
In Neuseeland:
 Bushy Park (Neuseeland)

Siehe auch:
 Bushey (Hertfordshire)